Пречи́стое — село в Смоленской области России, в Гагаринском районе. Расположено в северо-восточной части области в 10 км к северу от Гагарина на автодороге Гагарин – Карманово, по обеим берегам реки Гжать.
Население — 902 жителя (2007 год). Административный центр Пречистенского сельского поселения.

История 
Известно как минимум с 1807 года, когда в селе была построена каменная церковь Успения.

Экономика 
Пречистенский хлебозавод.
Пречистенский спиртзавод .

Достопримечательности 
 Памятник архитектуры: каменная церковь Успения, 1807 г., построенная в стиле барокко.
 Памятник архитектуры: бывшая усадьба Муромцевых XIX века в составе: усадебный дом, службы, парк с прудами. Дом выполнен в стиле английской готики,

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Пречистое/Энциклопедия Смоленской области 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)